Hölzlmühle ist der Ortsname von

 Hölzlmühle (Hirschau), Ortsteil der Stadt Hirschau, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Hölzlmühle (Immenreuth), Ortsteil der Gemeinde Immenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern

Siehe auch:
 Holzmühle (Begriffsklärung)